Siloah steht für

 den Teich von Siloah in Jerusalem
 das KRH Klinikum Siloah in Hannover
 das Siloah St. Trudpert Klinikum in Pforzheim
 Siloah (Jamaika), Ort in Jamaika
 Familienkommunität SILOAH e.V. in Neufrankenroda
 Evangelische Wohnstätten Siloah, Berlin-Pankow
 Siloah (Band), eine Psychedelic-Rock-Band aus München

Siehe auch:
 Siloam
 Silwan
 Shiloah